Игорь Дьяконов:
 Дьяконов, Игорь Дмитриевич (1950—2005) — российский дипломат.
 Дьяконов, Игорь Михайлович (1915—1999) — советский и российский историк, востоковед.